Голубой лотос:

 Голубой лотос — водное растение семейства Кувшинковые.
 «Голубой лотос» — пятый альбом классических комиксов Эрже о приключениях Тинтина.